Banura ist der Familienname folgender Personen:

 Djamal Banura (1938–2020), palästinensischer Schriftsteller und Journalist
 Maureen Banura (* 1996), ugandische Leichtathletin